Proliga kan avse:
Proliga (damer) - högsta serien för volleyboll för damer i Indonesien
Proliga (herrar) - högsta serien för volleyboll för herrar i Indonesien